Зыряново — название населённых пунктов в России:

 Зыряново — деревня в Зуевском районе Кировской области.
 Зыряново — деревня в Кочевском районе Пермского края.
 Зыряново — деревня в Сивинском районе Пермского края.